Patronyme
Estelle Lacoursière est une religieuse, professeure, botaniste et écologiste québécoise née à Saint-Léon au Québec.
François-Xavier Lacoursière M.Afr. (1885-1970), évêque québécois missionnaire en Ouganda
Jacques Lacoursière, C.O. (1932 à Shawinigan-2021) est un auteur et historien québécois.
Lieux
Calvaire Lacoursière, monument québécois

Homonymie de patronyme